Бреде Гангеланд (норв. Brede Hangeland, нар. 20 червня 1981, Х'юстон) — норвезький футболіст.
 Юліус Бреде (1800—1849) — німецький шаховий композитор.